Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2021 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що мав складатися з двох етапів. Перший планували провести восени 2020 року, а елітний навесні 2021 року. Через пандемію COVID-19 перший етап перенесли на березень 2021, а другий етап скасували та замінили на плей-оф.

23 лютого 2021 року УЄФА оголосив про скасування турніру та фінальної частини першості.

Рейтинг збірних 

Примітки
Команди, позначені жирним шрифтом, пройшли кваліфікацію до фінального турніру.

Перший груповий етап

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

8 група

9 група

10 група

11 група

12 група

13 група

Плей-оф 
14 збірних мали зіграти в плей-оф у травні 2021 року.<ref name="UEFA20200813"/ До збірної Португалії мали приєднатись переможці груп та розіграти сім вакантних місць на фінальний турнір.

Примітки

Посилання 
 
 UEFA.com 

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2020 у футболі
2021 у футболі